Exame ist der Titel verschiedener Zeitschriften im portugiesischsprachigen Raum.

 Exame (Angola), Lizenzausgabe der gleichnamigen brasilianischen Ausgabe, Sitz in Luanda (Angola)
 Exame (Brasilien), Sitz in São Paulo (Brasilien)
 Exame (Portugal), Sitz in Lissabon (Portugal)